Кри́стап Мо́рберг (, в некоторых источниках Кристофер Морберг, от ; ) — латышский предприниматель, архитектор и меценат.

Биография 
Выходец из бедной рыбацкой семьи куршей.

Брал частные уроки у преподавателей Рижского политехнического института, а также учился в Строительной академии в Берлине.

С 1864 года работал в Риге как строитель. Участвовал в застройке территорий, вводимых в хозяйственный оборот после сноса городских валов (1857—1863). Очень быстро, за несколько лет, сделал состояние.

Принадлежащие Морбергу проекты относят к стилю эпохи Возрождения.

Был дважды женат, первая жена (брак заключен в 1874 году) — дочь пастора Курляндии Анна. В 1881 году Морберг был вынужден развестись вследствие открывшейся душевной болезни жены, но пожизненно выплачивал бывшей жене содержание. Вторая жена — Августа Хартман.

Увлекался коневодством, в своей конюшне имел лошадей редкой породы.

Похоронен на Большом кладбище в Риге.

Известные постройки 
Здания на бульваре Калпака д. 5, бульваре Аспазияс д. 12 и д. 10.

Участник строительства рижского отеля «Рим» (архитектор Я. Бауманис), владельцем которого являлся впоследствии (в годы Великой Отечественной войны здание было разрушено и позднее воссоздано).

Адреса в Риге 
Жил с семьей в доме 12 на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица.

Интересным памятником архитектуры является также дача Кристапа Морберга — дом № 52/54 на проспекте Дзинтару в Юрмале.

Память 
Все своё имущество после смерти Морберг завещал Латвийскому университету. В 1934 году был основан Фонд Кристапа Морберга, из средств Фонда выплачиваются стипендии нуждающимся студентам Латвийского университета, Латвийской Академии художеств и Латвийской консерватории.

Литература

Ссылки 
 Krsitaps Morbergs
 Студенческое общежитие преобразуют в четырехзвездочную гостиницу в Латвии
 Фотография витража в квартире Кристапа Морберга

Примечания 

Архитекторы Риги
Похороненные на Большом кладбище
Учившиеся в Риге
Меценаты Латвии